Фёдор Ка́рпов:
 
 Карпов, Фёдор Иванович (ум. до 1540) — дипломат и публицист.